Hay tres compuestos químicos distintos que son diclorobenceno:

O-diclorobenceno 
1,2-diclorobenceno o orto-diclorobenceno.

M-diclorobenceno 
1,3-Diclorobenceno o meta-diclorobenceno.

P-diclorobenceno 
1,4-Diclorobenceno o para-diclorobenceno.

Enlaces externos